Р'є-Мінервуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південь від Парижа, 115 км на захід від Монпельє, 21 км на схід від Каркассонна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 834 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1820,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Р'є-Мінервуа на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Р'є-Мінервуа
 [ Розташування муніципалітету Р'є-Мінервуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Од

Примітки 

Муніципалітети департаменту Од